Аблингер () — немецкая фамилия. Известные представители:

 Аблингер, Петер (род. 1959) — австрийский композитор.
 Аблингер, Соня (род. 1966) — австрийский политик.